een stijlfiguur, zie tautologie (stijlfiguur)
 een begrip in de logica, zie tautologie (logica)